Камоапа 1. Сексион А има више значења:

 Камоапа 1. Сексион А, Ла Клиника (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Камоапа 1. Сексион А, Портасели (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику